Тринидад Лопез има више значења:

 Тринидад Лопез (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Тринидад Лопез (Етчохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику